Lill-Mörtträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Mörtträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (17,8 ha)
Lill-Mörtträsket, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (8,87 ha)
Lill-Mörtträsket, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (22,1 ha)

Se även
Mörtträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn